Level Up (filme)
 Level Up (série)
 Level Up! Games

Desambiguação